Суслики — слово во множественном числе.

 Суслики — род некрупных грызунов семейства беличьих.
 Суслики — деревня в Арбажском районе Кировской области.